Lieusaint (Mancha)
 Lieusaint (Sena e Marne)